La première révolution anglaise (1642-1651) appelée « Grande Rébellion », renversa le roi Charles  et vit l'accession au pouvoir d'Oliver Cromwell.
La seconde révolution anglaise (1688-1689) appelée « Glorieuse Révolution », renversa le roi Jacques II et entraîna l'accession au trône de Mary II et Guillaume III.